Bowman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas E. Bowman III
 John Eddowes Bowman